

Населені пункти та їхні частини

 Косьмін — село в гміні Жижин Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Косьмін — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Косьмін — частина міста Пілава-Ґурна в Дзержоньовському повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки